«Баламу́т» — комедийный художественный фильм кинорежиссёра Владимира Рогового, снятый в 1978 году.

Сюжет 
Выпускник сельской школы Пётр Горохов из деревни Дядьково приезжает в Москву поступать в престижный экономический вуз; это ему удаётся, хотя и буквально чудом: совершенно не зная английского, он получает тройку на вступительном экзамене, потому что экзаменатором оказывается молодая преподавательница Валентина Николаевна Ромашова, которая после института некоторое время по распределению проработала в Дядьково, а затем «сбежала» оттуда в Москву. Она узнаёт, что другого учителя ей на замену не прислали и ставит Горохову оценку «три», говоря, что ему придётся очень трудно в учёбе. Горохов не набирает проходной балл, однако, его принимают в вуз волевым решением ректора, который тоже выходец из «деревенских». Помимо него также по различным причинам зачисляют ещё несколько человек, не набравших проходной балл. 

Также в вуз поступает девушка Аня из Саратова. Оказавшись на площади трёх вокзалов в Москве, она не знает, как доехать до вуза и помочь ей вызывается парень Саня Алёхин — коренной москвич, единственный ребёнок в семье музыкантов. Он сразу влюбляется в Аню и решает вместе с ней поступать в экономический вуз вместо консерватории, хотя Аня не испытывает к нему романтических чувств.

На фоне других студентов (в большинстве своём москвичей и жителей других больших городов) Горохов из провинции резко выделяется — и манерами, и выговором, и поведением. Привыкшего отстаивать свои принципы до конца Горохова часто называют Баламутом; тем не менее, в студенческой среде он быстро осваивается и становится лидером. Он хорошо учится и достигает успехов в различных дисциплинах ― экономике, высшей математике, физкультуре, ― однако, английский ему никак не даётся, несмотря на регулярные занятия и поддержку Валентины Николаевны, с семьёй которой он успевает сдружиться. Также он влюбляется в иностранную студентку с Кубы, которая также обучается в его вузе, однако, не решается даже заговорить с ней.

Аня влюбляется в преподавателя экономики, недавно защитившего кандидатскую диссертацию, Дмитрия Алексеевича. Он отвечает ей взаимностью, и к зимней сессии они решают пожениться, несмотря на протесты некоторых преподавателей. Саня же остаётся не у дел.

В то же время Валентина Николаевна уходит в отпуск по уходу за ребёнком и преподавателем Горохова становится Беатриса Бернардовна Синякина, которую студенты между собой называют Би-Би-Си. Она строга и не намерена делать никому поблажек, несмотря ни на какие достижения во всех других областях. Горохов понимает, что сдать зачёт по английскому в зимнюю сессию у него нет шансов, и по совету сокурсников пытается задобрить Би-Би-Си, преподнеся ей во время зачёта «презент» ― огромную копчёную рыбину. Хотя Би-Би-Си и впечатлена рыбой, из-за того, что Горохов буквально не может связать двух слов на иностранном языке, она отказывается принять подарок и не готова поставить студенту зачёт. Только после того, как Горохов укоряет её в том, что преподаватели умеют только требовать знания, а ехать в деревню учить детей никто не готов, а затем в ярости уходит из аудитории, она ставит ему зачёт.

Горохов решает бросить институт и уезжает в деревню, намереваясь позже уйти служить на Тихоокеанский флот. Он едет не в свою деревню, а в подшефную институту, поскольку ехать домой ему стыдно. Однако, за ним приезжают его однокурсники и уговаривают его вернуться.

Проходит второй семестр: Саня бросает вуз и уходит в армию, Горохов на хорошем счету у руководства вузом и преподавателей, демонстрирует успехи в учёбе по всем предметам, кроме английского, Аня счастлива в браке с Дмитрием Алексеевичем и во время летней сессии сообщает ему, что ждёт ребёнка.

Горохов, сдав все экзамены, идёт сдавать английский, в полной уверенности, что завалит его. В этом не сомневается и Беатриса Бернардовна. Однако по пути на экзамен Горохов оказывается в одном лифте с Норис ― девушкой, в которую он влюблён ― и неожиданно для самого себя, начинает вести с ней разговор на английском, который он так старательно изучал весь год и не мог добиться прогресса. Свидетелем этого разговора становится Би-Би-Си, которая прямо около лифта берёт у Горохова его зачётку и ставит ему «отлично».

И хотя с учёбой всё разрешается хорошо, во время разговора с Норис выясняется, что она в тот же вечер улетает домой. Фильм заканчивается сценой с Гороховым который одиноко сидит на спортивной площадке вуза, где он впервые увидел Норис.

В ролях

О фильме 
Рабочее название картины — «Студенты и студентки».

Съёмки сцен, действие которых происходило в вузе, велись на территории Московского института управления, расположенного рядом со станцией метро «Ждановская» (ныне — «Выхино»). На самой станции снимали сцену встречи Петра Горохова с преподавательницей английского языка Валентиной Николаевной (при этом не обошлось без накладки: Валентина Николаевна собиралась сесть в поезд на той платформе, откуда на самом деле можно было уехать только в депо).

В советском кинопрокате фильм посмотрели .

По результатам опроса журнала «Советский экран» Вадим Андреев попал в десятку лучших актёров 1979 года.

Дело было так. За стеной ВГИКа, где я тогда учился, находилась киностудия имени Горького. И когда шёл запуск очередных картин, вторые режиссёры ходили по театральным институтам и смотрели студентов. Так получилось, что я приглянулся Белле Дунаевой, которая и показала мои фотографии режиссёру картины Владимиру Роговому. Это был уже классик, снявший картину «Офицеры». Он пригласил весь наш курс и дал прочитать сценарий, который написал Сергей Бодров-старший. Он назывался «Студенты и студентки». Сценарий нам очень не понравился, и мы, наглецы, стали его критиковать, представляете? Роговой нас выслушал и стал рассказывать, как он сам видит всю эту историю. И нас так завёл этот рассказ, что готовы были тут же выйти на съёмочную площадку. Но Роговой сразу же остудил наш пыл: «Ребята, всё это совсем не значит, что я вас утверждаю, впереди ещё долгие пробы». Действительно, пробы продолжались в течение месяца. Худсовет сначала меня утверждать никак не хотел, был против моей кандидатуры. Но Роговой настоял, чтобы главную роль в картине сыграл именно я. Видимо, он сумел что-то во мне разглядеть. Но я ещё не знал, что мне предстоят муки адовы. Я учился на курсе Татьяны Михайловны Лиозновой, а съёмки шли в её объединении, и именно она отсматривала рабочий материал будущей картины. И вот утром на меня орал режиссёр, крича, что я бездарность, не могу играть, а после съёмок получал нагоняй от Лиозновой: «Я тебя отчислю, — грозилась она, — ты потерял всё, чему я тебя учила!» Вот так всё продолжалось все полгода, пока длились съёмки.

Автором текста песен: А я её люблю, Студенческая, Танго (Итак, всё кончено), Учимся на белом свете жить является Михаил Ножкин, а музыку к ним написал Давид Ашкенази. Михаил Ножкин также является исполнителем финальной песни Учимся на белом свете жить. В одном из эпизодов звучит русская народная песня Калинка.

Съёмочная группа 

 Автор сценария — Сергей Бодров-старший
 Режиссёр — Владимир Роговой
 Оператор — Вячеслав Егоров
 Художник — Михаил Фишгойт
 Композитор — Давид Ашкенази
 Автор текстов песен — Михаил Ножкин
 Директор — Давид Пробер

Примечания

Ссылки 
  
 «Баламут» на emigrantka.com

Фильмы СССР 1978 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1978 года
Молодёжные фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы Владимира Рогового
Фильмы о студентах
Фильмы о Москве
Фильмы по сценариям Сергея Бодрова-старшего